Oblasy peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Oblasy, un village de la voïvodie de Lublin
 Oblasy, un village de la voïvodie de Silésie